Капустине — село, Черкаська область, Шполянський район
 Капустине — селище, Миколаївська область, Вітовський район
 Капустине — залізнична станція в селі Злинка, Кіровоградська область, Маловисківський район